Echinodontium är ett släkte av svampar. Echinodontium ingår i familjen Echinodontiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Echinodontium